Якоб (Шак) Трост (; родился 28 августа 1959 в Пернисе, Южная Голландия) — нидерландский футболист, защитник. Всю свою карьеру провёл в нидерландском клубе «Фейеноорд».

Клубная карьера 
 
Трост всю свою карьеру играл за «Фейеноорд», он дебютировал в чемпионате 9 апреля 1978 года, проиграв в гостях с минимальным счётом «Волендаму», он был игроком основного состава, начиная с сезона 1981/82. Он сыграл в 29 матчах в сезоне 1983/84, когда роттердамский клуб выиграл лигу после 10-летнего перерыва, в том сезоне он забил один раз, сделав вклад в победу со счётом 4:0 над «Фортуна Ситтард», тот сезон также закончился завоеванием Кубка Нидерландов.
 
Трост сыграл в 397 официальных матчах за «Фейеноорд», выйдя в отставку в июне 1992 года почти в 33 года. Позже он стал коммерческим директором клуба.

Международная карьера 
Трост сыграл четыре матча за сборную Нидерландов. Его дебют состоялся 9 сентября 1987 года на родном стадионе «Фейеноорд» в дружеском матче с Бельгией, который завершился безголевой ничьёй (Трост сыграл все 90 минут).
 
Трост был взят в сборную, которая сыграла на Евро-1988 в ФРГ, однако он так и не сыграл в той победной кампании.

Достижения 
 Чемпионат Нидерландов: 1983/84
 Кубок Нидерландов: 1979/80, 1983/84, 1990/91, 1991/92

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Фейеноорд»